Нурмухаме́дова — фамилия. Известные носительницы:
 Бабаназарова (Нурмухамедова), Мариника Маратовна (род. 1955) — советский и узбекский музейный работник, искусствовед.
 Нурмухамедова, Наталья Саттыевна (род. 1951) — советская и узбекская певица.